Sedmi rang nogometnog prvenstva Bosne i Hercegovine u sezoni 2015./16. predstavlja samo 2. općinska liga Bijeljina koja se igra u dvije skupine.

2. općinska liga Bijeljina

Istok 

 Izvori: 
 srbijasport.net

Zapad 

 Izvori: 
 srbijasport.net

Poveznice

Izvori 

  

7-2015-16
 7